Helicoceras är ett släkte av svampar. Helicoceras ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicoceras